— воинское подразделение японской Императорской армии, действовавшее во время японо-китайской войны (1937—1945).

Сформирована 4 июля 1938 года под командованием генерала Окамура. Входила в состав Центрально-Китайского фронта, её основной задачей был захват и оккупация центральных провинций Китая между рек Янцзы и Хуанхэ. Сыграла важную роль в сражении при Ухане. В сентябре 1939 года переподчинена новообразованной Экспедиционной армии, а в сентябре 1944 года — 6-му фронту.

Расформирована в районе Цюаньчжоу (округа Гуйлинь провинции Гуанси) после капитуляции Японии.

Литература 
 Dorn, Frank (1974). The Sino-Japanese War, 1937-41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor. MacMillan. ISBN 0-02-532200-1.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 11th Army

Японские армии во Второй мировой войне